«Эббот и Костелло встречают мумию» () — американский комедийный фильм ужасов 1955 года, снятый Чарльзом Лэмонтом с участием комедийной команды Эбботта и Костелло. Является последним фильмом Эбботта и Костелло снятым Universal.

Сюжет 
Пит и Фредди ищут пропавший медальон, а когда находят — оказывается, что обладателя медальона ждет неминуемая смерть. Однако и избавиться от опасного антиквариата нелегко, ведь на их пути древняя гробница с мумией в придачу.

В ролях 
 Бад Эббот — Играет себя / Питер Паттерсон
 Лу Костелло — Играет себя / Фредди Франклин
 Мэри Виндзор — Мадам Ронтру
 Майкл Ансара — Чарли
 Дэн Сеймур — Джозеф
 Ричард Дикон — Сэму Курт Кэтч — Доктор Густав Зумер Ричард Карлан — Хэтсат Мэл Уэллес — Ибен Джордж Хори — Хабид Эдид Паркер — Хларис, мумия''

Ссылки 
  
 

Фильмы Чарльза Ламонта
Мумия (серия фильмов, 1932)
Фильмы США 1955 года
Кинокомедии 1955 года
Фильмы ужасов 1955 года
Фильмы-боевики США
Кинопародии США
Приключенческие фильмы США
Фильмы ужасов США
Чёрные комедии США
Фильмы Universal Pictures
Чёрно-белые фильмы США
Фильмы о мумиях
Комедийные фильмы ужасов
Фильмы о привидениях